Праздники Дагестана — официально установленные в Дагестане нерабочие праздничные дни, национальные праздники и памятные даты. Все официальные праздники устанавливаются законами Дагестана.

Нерабочие праздничные дни

Другие праздники

Памятные дни 
День белых журавлей - 8 сентября

См. также 
 Праздники России

Примечания

Ссылки 
 

Культура Дагестана